Le tournoi de tennis de Canberra est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2001, classée en catégorie Tier III, se dispute du 7 au .

Justine Henin remporte le simple dames. En finale, elle bat Sandrine Testud, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nicole Arendt et Ai Sugiyama.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Canberra
 Saison 2001 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2001
Canberra
Tennis en Australie en 2001
Tennis en janvier 2001